Littlemill (plaats)
 Littlemill (whiskystokerij)